A Instituto San Sebastian de Yumbel, chilei magán katolikus iskola található Yumbelben, Bío Bío tartományban.

Az iskola a középiskolai szintig kínál oktatást. Ez az egyik legrégebbi intézmény a Bio Bio régióban, amely fontos filantróp szerepet tölt be a Yumbel községben.

Történelem 
Az intézetet José Hipólito Salad érsek alapította, IX. Piusz személyi jóváhagyásával. Kezdetben Seminario de San Sebastián de Yumbel néven ismert (spanyol nyelvű St. Sebastian of Yumbel szeminárium), amely 1905-ig nyilvános nyilvántartásokban jelent meg.

Az iskola alapja a katolikus alapú imádság és a teológiai megbeszélés, amely továbbra is fontos az iskolai gyakorlatok és szertartások.

Az iskola 2007 végén nagyszabású felújításon esett át, beleértve egy új pavilont, tantermeket, mosdókat, zuhanyzókat és egy számítógépes laboratóriumot. A felújítások, melyet az Fundacion Educacional Cristo Rey vezetett, nagy sikert arattak.

Szolgáltatások 
Az Instituto San Sebastián de Yumbel oktatást kínál az óvodától a középiskoláig.

Jegyzetek

Oktatási intézmények
Chile